И́горь Фроло́в:
 
 Фролов, Игорь Борисович (1938—2007) — советский футболист и тренер.
 Фролов, Игорь Васильевич (род. 1963) — советский и белорусский футболист, тренер.
 Фролов, Игорь Игоревич (род. 1990) — российский шоссейный велогонщик.